MNG puede referirse a:
 Multiple-image Network Graphics, un formato de archivo de imagen animada;
 Mango, una marca de ropa.
 Mocidade Nacionalista Galega, organización política que conforma las juventudes de Compromiso por Galicia.